Архиепи́скоп Алекса́ндр (, в миру Алекса́ндр Алексе́евич Решетня́к, ; род. 25 декабря 1954, Чмыровка, Старобельский район, Ворошиловградская область, Украинская ССР) — епископ Православной церкви Украины (с 2019).

Ранее — епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископ Богуславский (с 2013), викарий Киевской митрополии.

Биография 
В 1970 году окончил восьмиклассную школу.

С 1970 по 1974 год учился в Старобельском медицинском училище.

С 1976 по 1979 год учился в Одесской духовной семинарии, а с 1979 по 1983 год обучался в Московской духовной академии.

В 1983 году назначен преподавателем Одесской духовной семинарии с несением послушания заведующего канцелярией и помощника инспектора.

14 августа 1983 года митрополитом Одесским и Херсонским Сергием (Петровым) был рукоположен в сан диакона (целибат), а впоследствии — в священника.

В 1986 году был направлен на пастырское служение клириком Подворья Русской православной церкви в Карловых Варах (Чехословакия).

В 1989 году был освобождён от обязанностей клирика Подворья Русской православной церкви в Карловых Варах и отпущен в юрисдикцию Чехословацкой православной церкви для временного пастырского служения.

В 1989 году митрополитом Пражским и всей Чехословакии Дорофеем (Филипом) назначен настоятелем Успенского русского православного прихода в Праге на Ольшанском кладбище. В 1990 году был награждён крестом с украшениями.

В 1991 году преподавал в Карловом университете на богословском факультете.

В 1993 году получил отпускную грамоту от Блаженнейшего Дорофея, митрополита Пражского.

В составе Киевского патриархата 
15 января 1994 года был пострижен в монашество с именем Александр (в честь Александра Невского) и возведён в достоинство архимандрита.

16 января 1994 года во Владимирском кафедральном соборе был хиротонисан во епископа Белоцерковского и 21 января 1994 года назначен викарием Киевской епархии, а также председателем экономического управления Украинской православной церкви Киевского патриархата.

22 октября 2004 года был возведён в сан архиепископа.

27 июля 2005 года решением Священного Синода назначен Председателем управления внешних церковных связей.

28 июня 2013 года определено иметь титул «Богуславский».

Награды 
 Орден святого равноапостольного князя Владимира Великого III степени (23 января 2004)
 Орден святого Николая Чудотворца (24 января 2012)

Примечания 

Выпускники Одесской духовной семинарии
Выпускники Московской духовной академии
Епископы Украинской православной церкви Киевского патриархата
Архиепископы Православной церкви Украины
Преподаватели Одесской духовной семинарии